Fortmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Fortmann (1916–1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Franz Fortmann (1877–1935), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Gertrude Fortmann (?–2005), deutsche Chemikerin und Unternehmensgründerin
 Harald R. Fortmann (* 1971), deutscher Unternehmer, Herausgeber und Autor
 Johann Gottfried Fortmann (um 1753–nach 1820), deutscher Verwaltungsjurist
 Johannes Fortmann (1576–1654), Oberhofprediger und Bibliothekar
 Meinard Fortmann, deutscher römisch-katholischer Postbeamter und Märtyrer
 Thomas Fortmann (* 1951), Schweizer Komponist
 Wilhelm Fortmann (1814–1894), deutscher Industrieller und Privatbankier

Unternehmen:
 W. Fortmann & Söhne, eine ehemalige Privatbank im niedersächsischen Oldenburg

Siehe auch:
 Vortmann
 Fortman